Danielson (Connecticut), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Bryan Danielson (1981), Amerikaans professioneel worstelaar
 Tom Danielson (1978), Amerikaans wielrenner
 Elin Danielson-Gambogi (1861-1919), Fins kunstschilderes